Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 и 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 400 метров являлся Павел Маслак из Чехии.

Соревнования запомнились рядом неоднозначных судейских решений. С учётом всех трёх кругов соревнований за заступы на линии, разделяющие беговые дорожки, были аннулированы результаты 7 бегунов. Среди них оказались Оскар Усильос и Лугелин Сантос, занявшие в финале первое и второе места соответственно. Таким образом, Павел Маслак защитил титул чемпиона мира, несмотря на то что в решающем забеге пришёл к финишу только третьим.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышел 31 легкоатлет. Впервые в истории крупных легкоатлетических турниров были дисквалифицированы все участники одного забега (третьего). Сначала Абдалелах Харун был снят из-за фальстарта, а результаты остальных бегунов после финиша были аннулированы судьями. Все четыре спортсмена заступили на линии разметки или соседние дорожки. Среди дисквалифицированных оказался и лидер мирового сезона Бралон Таплин. В связи с данной ситуацией в полуфиналы из других забегов были отобраны по времени 8 спортсменов, а не 6, как планировалось изначально.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.
Испанец Оскар Усильос установил новый национальный рекорд и вышел в финал с лучшим временем — 45,69.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 3 марта 2018 года. С самого старта лидерство захватил Оскар Усильос, никому не позволивший приблизиться к себе до самого финиша. Представитель Испании превзошёл рекорд чемпионатов мира и рекорд Европы, показав результат 44,92. Однако спустя 15 минут после финиша он был дисквалифицирован за заступ на линию разметки, аналогичная участь за то же нарушение постигла Лугелина Сантоса, который стал вторым. Апелляции спортсменов были отклонены после изучения видеозаписи финала. Чемпионом мира был объявлен Павел Маслак, для которого эта золотая медаль стала третьей подряд на чемпионатах мира в помещении в беге на 400 метров.

Примечания

Ссылки 
 

бег